What’s up, Doc? ( für so viel wie „Was geht ab?“) ist ein geflügeltes Wort in der US-amerikanischen Umgangssprache.

Die Wendung geht auf die Cartoon-Reihe Bugs Bunny zurück, deren gleichnamige Hauptfigur, der pfiffige Hase Bugs Bunny, den Satz routinemäßig in den meisten Cartoons der Reihe benutzt. Namentlich begrüßt Bugs Bunny in der Regel in jedem Cartoon der Reihe seinen jeweiligen Gegenspieler (wie z. B. Elmer Fudd oder Yosemite Sam) mit den Worten "What's up, Doc?", wenn beide in der jeweiligen Story erstmals aufeinandertreffen. Hieran schließt sich dann üblicherweise eine eingehende Auseinandersetzung zwischen ihm und seinem Kontrahenten an. Der Satz wurde erstmals auf Anregung des Regisseurs Tex Avery in dem Cartoon Die Hasenfalle (Originaltitel: A Wild Hare) von 1940 verwendet und ist seither in praktisch jeden Bugs-Bunny-Cartoon eingearbeitet worden.

Die Worte „What's up, Doc?“ sind im Laufe der Jahrzehnte als eine stehende Redewendung in die US-amerikanische Umgangssprache eingegangen, in der sie zur Begrüßung oder als rhetorische Frage benutzt werden. Die Produktionsfirma der Bugs-Bunny-Cartoons, Warner Brothers, veröffentlichte unter dem Titel einige Produktionen, so zum Beispiel 1950 den Zeichentrickfilm „What's Up Doc?“ aus der Looney-Tunes-Reihe, 1972 den Spielfilm „What's Up, Doc?“ (dt. Is’ was, Doc? und im Gegensatz zum Trickfilm mit einem Komma im Titel) mit Barbra Streisand und Ryan O’Neal in den Hauptrollen, sowie eine Fernsehserie fürs Kinderprogramm mit dem Titel „What's Up Doc?“, die von 1992 bis 1995 im britischen Fernsehen ausgestrahlt wurde.

Geflügeltes Wort
Tex Avery
Englische Phrase